Серге́й Алекса́ндрович Сидорчу́к (; ) — украинский футболист, полузащитник клуба «Динамо» (Киев) и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020).

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник запорожского «Металлурга» (тренер — Виктор Трегубов). 20 июля 2008 года дебютировал за «Металлург-2» во Второй лиге в матче против свердловского «Шахтёра» (3:0). 23 августа 2009 года дебютировал в Премьер-лиге за «Металлург» в матче против донецкого «Металлурга» (3:0).

По итогам сезона 2010/11 «Металлург» занял последнее 16 место и вылетел в Первую лигу Украины.

10 сентября 2017 года впервые вывел на поле «Динамо» с капитанской повязкой в матче УПЛ против «Александрии».

21 марта 2021 года в домашнем поединке против львовского «Руха» провёл свой 200-й матч в чемпионатах Украины (в составе киевского «Динамо» — 163 игры, а запорожского «Металлурга» — 37). 18 сентября 2021 года в домашнем матче УПЛ с «Александрией» в 100-й раз вывел «Динамо» на поле с капитанской повязкой, став 5-м капитаном в истории клуба за время независимости Украины, которому подкорился этот рубеж. 30 октября 2021 года в матче чемпионата Украины отличился двумя голами в ворота «Мариуполя», оформив свой первый дубль в профессиональной карьере.

30 октября 2022 года в игре против «Кривбасса» провёл свой юбилейный, 300-й, матч в составе «Динамо» во всех турнирах. Стал уже 10-м игроком «Динамо», который провёл не менее 300 игр на клубном уровне времён независимости Украины.

Карьера в сборной 
С 2008 года выступает за юношескую сборную Украины до 19 лет. Дебютировал 22 октября 2008 года в матче против Швейцарии (0:0).

Впервые за сборную Украины сыграл 9 октября 2014 года в выездной игре против Белоруссии — 0:2. В этом же матче забил свой первый гол за национальную сборную.

24 марта 2021 года в выездном матче против сборной Франции пробивал по воротам соперника и мяч рикошетом от защитника французов Преснеля Кимпембе залетел в ворота. Сначала взятие ворот было зафиксировано как автогол, однако на следующий день УЕФА изменили протокол матча и записали гол на Сидорчука. Этот гол стал третьим в карьере Сергея за сборную..

1 июня 2021 года был включен в официальную заявку сборной Украины главным тренером Андреем Шевченко для участия в матчах чемпионата Европы 2020 года.

8 июня 2022 года впервые вывел на поле сборную Украины с капитанской повязкой в матче Лиги наций УЕФА 2022/23 против сборной Ирландии.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи за сборную 

Итого: 54 матча / 3 гола / 0 передач; 26 побед, 15 ничьих, 13 поражений.

Достижения 
 «Металлург» Запорожье
 Серебряный призёр Первой лиги Украины: 2011/12

 «Динамо» Киев
 Чемпион Украины (3): 2014/15, 2015/16, 2020/21
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2012/13
 Обладатель Кубка Украины (4): 2013/14, 2014/15, 2019/20, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Украины (4): 2016, 2018, 2019, 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Динамо» (Киев)

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Металлург-2» Запорожье (1998)
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Динамо» Киев